Schlangenweg steht für:

 Schlangenweg (Heidelberg)
 Schlangenweg (Kassel)